Незабу́дка болотная, или Незабу́дка скорпионовая () — вид растений, относящихся к роду Незабудка семейства Бурачниковые, типовой вид этого рода.

Описание 

Незабудка болотная — многолетнее травянистое растение, достигает в высоту 30 см. 
Стебель — четырёхгранный. 
Листья — крупные, до 8 см длины и 2 см ширины, ярко-зелёного цвета.
Цветки — нежно-голубые, диаметром до 1,2 см.  Размножается семенами.
Из всех сортов наиболее известен Тюринген. Это растение используется для оформления берегов водоемов, высаживается вдоль водотоков.

Распространение 
Незабудка болотная распространена в западных районах европейской части России, южных районах Сибири, западном Закавказье, Средней Европе, на Балканах, в Монголии.

Она растёт по берегам водоёмов и окраинам болот.

Незабудка болотная — официальная цветочная эмблема шведской провинции Дальсланд.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
  Проверено 02 февраля 2009 г.
 Незабудка болотная в Энциклопедии декоративных садовых растений

Бурачниковые
Растения болот
Флора Евразии
Флора Северной Америки